Eerste Slag om Charkov
 Tweede Slag om Charkov
 Derde Slag om Charkov
 Vierde Slag om Charkov
 Slag om Charkov (2022)